Efeito Dorn é um dos quatro efeitos eletrocinéticos que podem ser observados num coloide ou em uma suspensão. Consiste no estabelecimento de uma diferença de potencial elétrico ao longo de uma coluna vertical onde ocorre a sedimentação de um coloide ou de uma suspensão. É o efeito inverso da eletroforese.

Ver também
 Eletroforese
 Luminescência

Ligações externas 

 
 

Eletricidade
Dinâmica de fluidos
Dorn